Antoine Dupré (1723-1772), joaillier français
 Antoine Dupré (1782-1816), dramaturge haïtien